El nombre de Diego Gómez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Diego Gómez Sarmiento (m. 1385), noble castellano que llegó a ser mariscal de Castilla y adelantado mayor de Castilla y de Galicia.
 Diego Gómez de Zamora, jurista del siglo XV.
 Diego Gómez, arquitecto de Sevilla del siglo XVII.
 Diego Gómez, exfutbolista colombiano;
 Diego Gómez, (1936-2021)  periodista español ;
 Diego Gómez de Giráldez, pintor español;
 Diego Gómez de Lamadrid, religioso español;
 Diego Stiven Gómez, futbolista colombiano;